(Fictieve) plaatsen
 Atlantis (eiland), een mythisch eiland
 Atlantis (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Atlantis (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Atlantis (Thorgal), een verloren geraakt koninkrijk in de stripserie Thorgal

Film en televisie
 Atlantis (1913), een Deense film uit 1913
 Atlantis (1991), een Franse film van Luc Besson
 Atlantis: De Verzonken Stad, een Disneyfilm uit 2001
 Atlantis (2009), een Nederlandse film van Digna Sinke
 Atlantis (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2013
 Stargate Atlantis, een Canadees-Amerikaanse televisieserie

Literatuur
 Atlantis, het verdoemde eiland, een fantasyroman uit 2010 van Martijn Icks

Muziek
 Atlantis (platenlabel)
 Atlantis (Alkmaar), een poppodium in Alkmaar
 Atlantis (Donovan), een lied van Donovan
 Atlantis (Sun Ra) (1969)
 Atlantis (Earth and Fire) (1973)
 Atlantis (McCoy Tyner) (1974)
 Atlantis (Wayne Shorter) (1985)
 Atlantis (Lunatica) (2001)
 Atlantis (TNT) (2008)
 Atlantis (band), Duitse band
Sport en spel
 Atlantis FC, een Finse voetbalclub
 Atlantis: The Lost Tales, een computerspel
 Atlantis (bordspel), een bordspel

Overig
 Atlantis (ruimteveer)
 Atlantis (ruimteschip), een fictief ruimtevaartuig uit de televisieserie Stargate Atlantis
 Atlantis (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Atlantis Paradise Island, een exclusief hotel gelegen op een eiland nabij Nassau in de Bahama's
 Atlantis (hulpkruiser), een Duitse hulpkruiser in de Tweede Wereldoorlog\
 Atlantis-serie, een reeks van 10 uitgaven van A.A.M. Stols, in de jaren 1941-1943.